Gschieß heißen folgende geographische Objekte:

 Schützen am Gebirge, Gemeinde im Bezirk Eisenstadt-Umgebung,  Burgenland (alter Name des Dorfs)
 Gschieß (Gemeinde Baldramsdorf), Katastralgemeinde  von Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Gschieß (Mürzsteger Alpen), 1442 m, Vorberg des Göller bei  St. Aegyd, Niederösterreich
 Gschieß (Weiding), Gemeindeteil der Gemeinde Weiding im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern